Садківська сільська рада — Житомирська область, Бердичівський район
 Садківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Житомирський район
 Садківська сільська рада — Житомирська область, Романівський район
 Садківська сільська рада — Луганська область, Старобільський район
 Садківська сільська рада — Тернопільська область, Заліщицький район
 Садківська сільська рада — Тернопільська область, Шумський район